Симон (Семён) Васильевич Созонтив (Созонтов) (; ) — украинский государственный и общественно-политический деятель. Глава правительства Украинской Народной Республики в изгнании (1954—1957).

Биография 
Сотник Армии Украинской Народной Республики. Участник гражданской войны в России.

После поражения, жил в эмиграции. В 1927 году окончил Украинскую хозяйственную академию в Подебрадах (Чехословакия), переехал во Францию, занялся предпринимательством, стал владельцем предприятия.

Занимался общественной деятельностью.
Председатель Украинской общественной опеки во Франции (1946-1954 годы), Украинского центрального общественного комитета во Франции (1948-1969), Представительства исполнительного органа Украинского национального совета во Франции (1948-1954) и его председатель (1954-1955).

Основатель франко-украинского издательства «Громада», член Митрополичьего совета УАПЦ.

С 1954 по 1957 год — 12-й Председатель Совета Народных министров Украинской Народной Республики в изгнании.

Литература 
 Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя, 1955—1995.
 Andrzej Chojnowski, Jacek Bruski - "Ukraina", Warszawa 2006, ISBN 978-83-7436-039-5

Участники Гражданской войны в России
Премьер-министры Украины
Общественные деятели Украины